Zamek Lichtenstein – w Austrii, w Dolnej Austrii, w pobliżu Maria Enzersdorf
 Zamek Lichtenstein – w Niemczech, w Badenii-Wirtembergii, w Lichtenstein
 Zamek Lichtenstein – w Niemczech, w Bawarii, w pobliżu Ebern
 Zamek Lichtenstein (ruiny) – w Niemczech, w Hesji, w Greifenstein
 Zamek Lichtenstein – w Szwajcarii, w Gryzonii, w Haldenstein